Silêncio, ausência de sons 

Cinema
Silêncio (filme), de 2016, realizado por Martin Scorsese
O Silêncio (1963), filme realizado por Ingmar Bergman
 O Silêncio (1998) ou Sokout, filme iraniano

Literatura
Silêncio (livro), da série Hush, Hush, de Becca Fitzpatrick

Música
Silêncio (álbum), de Pedro Abrunhosa
O Silêncio (álbum), de Arnaldo Antunes

Outros
Silêncio (DC Comics), vilão do Universo DC

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música
Desambiguações de personagens